Klingervattnet kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Klingervattnet (Frostvikens socken, Jämtland, 713577-143905), sjö i Strömsunds kommun,  (12,4 ha)
Klingervattnet (Frostvikens socken, Jämtland, 715454-145664), sjö i Strömsunds kommun,  (56,2 ha)
Klingervattnet (Frostvikens socken, Jämtland, 716876-144120), sjö i Strömsunds kommun,  (20,4 ha)
Klingervattnet (Föllinge socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun,  (25,8 ha)
Klingervattnet (Ströms socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun,  (74 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn